Серия А 1949/1950 () — 18-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 11 сентября 1949 года и завершился 28 мая 1950 года. В 8-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1949/1950
Футбол в Италии в 1949 году
Футбол в Италии в 1950 году